Синра́птор (, от  — китайский и  — разбойник, грабитель) — род плотоядных бипедальных динозавров, известных из среднего — верхнего юрского периода   (батский — киммериджский ярусы) Китая, формаций  и .
В род Sinraptor включают три вида: Синраптор Донга (), Синраптор Хепингский (), Синраптор Зигонгский (), а сам род помещают в семейство Metriacanthosauridae, или же в одну кладу с монолофозавром.

История изучения

Открытие 

В 1987 году Сино-канадская экспедиция, известная, как «Проект по динозаврам», обнаружила несколько почти полных скелетов хищных динозавров. В той же формации, в том же году был обнаружен скелет монолофозавра, другого плотоядного динозавра. Впервые о нём сообщил Иан Андерсон, как о Jiangjunmiaosaurus, в другой статье Андерсона говорится о «целом скелете и ступнях», в отличие от монолофозавра. В 1993 году находка была описана по голотипическому экземпляру, в котором отсутствует хвост и большая часть передних конечностей. В том же году животное получило название Синраптор донга (), авторами которого были Филип Карри и .

«Янхуанозавр» хепингский 

За год до признания синраптора самостоятельным родом в среднеюрской формации  был обнаружен полный скелет динозавра, которого в том же году назвали янхуанозавром хейпингским и поместили в семейство Мегалозавроид. Сейчас он представляется одним из видов синраптора или же видом, более близким к янхуанозавру

Этимология 

Латинское слово Sinraptor является составным. Родовое имя китайского ящера включает в себя два корня:

 Sin — от лат. «китайский, происходящий из Китая»;
 Raptor — от лат. «разбойник, вор, грабитель» и , иногда «хищник», примечательно, что многие таксоны карнозавров, ранее относимых в семейство дромеозаврид имеют в своём названии этот корень.

В род Sinraptor входят два биологических вида, соответственно внутри рода имеются два видовых названия.

Название первого вида — Sinraptor dongi, иногда — dongii, было дано в честь , а латинский постфикс i, ii, означает принадлежащий. Таким образом, название можно перевести, как Синраптор донга.

Второе видовое имя синраптора — хепингский состоит из названия области , где он был найден и постфикса ensis, так что название переводимо как Синраптор хепингский.

Крупный зуб 

В 2008 году в той же формации, в которой был обнаружен голотип, группа учёных во главе с Сюй Сином отыскала большой пильчатый зуб плотоядного динозавра, очень напоминавший таковые у кархародонтозаврид. Изначально его относили к паратипу, но сейчас его считают отдельным экземпляром, возможно он принадлежит янхуанозавру.

Тянь-Шаньские находки 
В 2013 году американско-китайская команда, работавшая у горного хребта Тянь-Шань, в бассейне реки Джунгари, обнаружила четвёртую плюсневую кость, принадлежавшую крупному плотоядному динозавру. Больше всего она напоминала таковую синраптора донга, особенно контуром дистального конца и характером места прикрепления мускулатуры, но её форма несколько отличалась, она была более крепкой. Возможно, это другой род динозавров.

Материал 
Скелеты синраптора сохранились очень хорошо.
Голотипом синраптора донга является скелет, включающий целый череп, все рёбра, нижние конечности, верхние конечности (кисть правой лапы не сохранилась целиком, известны лишь фаланги и когти), скапулокоракоид, плечевые кости, позвоночного столба, в котором присутствуют лишь семь хвостовых позвонков и тазовые кости (подвздошная, лобковая, седалищная). Он был каталогизирован как IVPP 10600.

Паратип (IVPP ) состоит из девяти зубов, найденных в ассоциации с костями гигантского зауропода. В 2008 году к экземпляру был отнесён более крупный ( зуб — IVPP 15310, хотя иногда его относят к янхуанозавру.
В 2013 году был обнаружен ещё один экземпляр: четвёртая плюсневая кость. Каталожный номер — IVPP V18060.
Ещё один экземпляр (TMP 90.300.1) состоит из черепа и шейного позвонка.

Наилучшим образом сохранилась окаменелость  0024, принадлежащая синраптору хейпингскому: она состояла из почти полного скелета, сохранившегося в почти первозданном состоянии, не сохранились лишь нижние части конечностей, и некоторые части черепа и зубы были разбросаны вокруг.

Описание

Размеры и телосложение 
Синраптор был классическим тероподом, напоминавшим аллозавра, и почти ничем не отличавшимся от янхуанозавра, кроме пропорций черепа.
Благодаря необычному порядку соединения шейных суставов он держал голову выше, чем остальные тероподы. Также синраптору присущи небольшое компактное тело, шея S-образной формы и длинный, довольно толстый хвост. Мускулистые ноги, несущие три крупных когтистых пальца и один рудимент, халлукс (), вероятно подходили для быстрого бега и смены направления за короткий промежуток времени.

Верхние конечности синраптора сохранили рудиментарный четвёртый палец, что присуще всему семейству, когти же были острыми и загнутыми.

Синраптор хепингский был довольно крупным плотоядным динозавром, одним из крупнейших теропод юрского периода. Он достигал 8,8 метра в длину, синраптор донга был мельче, его размер был оценён в 7,2 метра, 7,62 или  8 метров, то есть, чаще всего размер обоих видов оценивается в 8—8,8 метров, это половина длины школьного автобуса, а вес — в 1—1,3 тонны, что примерно соответствует весу носорога, однако несмотря на достаточно крупный размер, синраптора почти никогда не упоминают в перечислениях самых больших теропод.

Череп 

Синраптор имел большую и глубокую, но легковесную голову, имевшую довольно простую анатомию.
В первую очередь череп китайского карнозавра кажется ажурным из-за большого количества пазух и облегчающих окон, бывших длиннее, чем у любого другого теропода, в глаза бросается крупный пневматофор, хорошо развиты мозг и черепные респературные органы . Однако, учитывая относительно небольшую высоту окон в черепе и пропорции костей, эта конструкция была довольно таки прочной по своей природе. Квадратные кости довольно удлинены и мелки, однако они были выше и короче, чем у целурозавров, они имели форму закруглённого равнобедренного треугольника.

Рыльные гребни развиты слабо, надглазные украшения отсутствуют, однако сзади идёт заметное расширение. Череп синраптора имеет продолговатую, близкую к треугольной форму, его размер достигал примерно —от общей длины скелета. С. донга намного короче, чем у второго вида.

Посткарниальный скелет 
Спинные и хвостовые позвонки синраптора несли высокие довольно широкие верхние отростки, они были достаточно массивны. Шейные же были намного легче и не имели остистых отростков. Порядок их соединения был отличен от такового у других теропод, суставы отличались гибкостью, позволявшей держать голову очень высоко, относительно плеч. Рёбра были короткими и очень толстыми, на месте живота они сильно расширялись, из-за их коротковизны тело было очень компактным и лёгким, однако там оставалось немало места для респературных органов.
Передние конечности имели длинные узкие и плоские плечевые кости, короткие и широкие локтевые и лучевые кости, на которых находятся крепления для крупных мышц.

Задние лапы отличались своей длиной, благодаря тому, что берцовая кость была незначительно длиннее бедренной, задние конечности неплохо подходили для бега. Кости стопы были длинны и безразмерно крупны, особенно плюсневые, также отличавшиеся шириной. Фаланги пальцев в разрезе были круглой формы, но основание имело почти квадратную форму.

Мозг и органы чувств 

Синраптор имел почти самый крупный мозг, относительно размеров тела среди карнозавров, зрительный и обонятельный отделы имели не очень большие размеры, однако превосходили по развитию таковые у почти всех нептицевых динозавров, причем из-за особенностей формы черепа (сужения ближе к кончику морды) у синраптора донга могло быть в той или иной степени развито бинокулярное зрение, но не у синраптора хепингского.

Респературная система 
Несмотря на компактную и массивную грудную клетку, в ней оставалось много места для дыхательной системы.

Классификация

Внешняя систематика 
В изначальной классификации синраптор позиционировался, как , но сейчас его обычно относят в семейство метриакантозаврид/синрапторид и янхуанозаврид, где он позиционируется как сестринский таксон метриакантозавра, сиамотирана или же очень близок к обоим этим видам<ref name=Meg>{{статья |заглавие=A New Megaraptoran Dinosaur (Dinosauria, Theropoda, Megaraptoridae) from the Late Cretaceous of Patagonia |ссылка=http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0157973 |издание=PLoS ONE |том=11 |номер=7 |страницы=e0157973 |doi=10.1371/journal.pone.0157973 |ref={{sfnRef|Coria et al.|2016}} |язык=en |тип=journal |автор=Rodolfo A. Coria,  Philip J. Currie |ответственный=Leon Claessens |год=2016}}</ref>, а также как ближайший родственник янхуанозавра. Существует мнение, что синраптор — неовенаторид или аллозаврид, очень часто как один из наиболее примитивных членов клады Allosauroidea, или сестринский таксон группы Carcharodontosauria.

Возможно, что синраптор был близок к целурозаврам, но это очень маловероятно, иначе — к одной кладе с монолофозавром.

 Внутренняя систематика. Виды 
Сейчас внутренняя систематика синраптора неоднозначна: разные источники и исследования выделяют разное количество видов: обычно от одного до трёх.

 Синраптор донга 
 Синраптор хепингский (?)

 Кладограммы 
Примечание: описания см. в других разделах

По Zanno & Makovicky (2013)

По Carrano et al. (2012)

По Rauhut et al. (2016)

По Apesteguía et al. и Coria et al. (2016)

 Палеобиология 

 История жизни 

 Физиология 

 Патологии 
Образец черепа Sinraptor dongi'' (IVPP 10600) демонстрирует разнообразные бороздки или выемки от зубов и круговые проколы, в том числе одно полностью пронзившее кость поражение. Одно ребро было сломано и имеет следы заживления. Эти травмы, вероятно, связаны со внутривидовой борьбой. Образец Синраптора хепингского (ZDM 0024) имеет повреждение лопатки, скорее всего вызванное прямым ударом хвостовой дубины маменчизавра. Синраптор пережил и залечил это ранение.

Силы мышц 
y = β0 + β1x1 + β2x22 + β3x33 + β4x44
Согласно моделированию укуса, синраптор имел мощный и эффективный укус.

Палеоэкология

Роль в экосистеме 
Синраптор был одним из доминировавших видов в мезозойской Азии.

Среда обитания

Палиобиогеография

См. также 
 Янхуанозавр
 Metriacanthosaurus
 Аллозавр
 Metriacanthosauridae
 Карнозавры

Комментарии

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 
 
 
 

Аллозавроиды
Динозавры юрского периода
Динозавры Азии
Фоссилии, описанные в 1993 году
Фауна формации Шишугоу
Фоссилии из юрских отложений Китая